21-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд прошёл в швейцарских городах Женева и Морж с 26 декабря 1996 года по 4 января 1997 года. Победу одержали хоккеисты сборной Канады, в финале со счётом 2:0 обыгравшие сборную США. Бронзовые медали достались сборной России.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 10 национальных команд — восемь из Европы, две из Северной Америки.

Европа
 *
 *
 ×
 *
 *
 *
 *
 ^
Северная Америка
 *
 *
 <div id="1">* = 9 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 1996 года
 ^ = Команда перешла в высший дивизион по итогам группы B чемпионата мира 1996 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Утешительный раунд 

 выбыла в Группу В.

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры

Награды 
Лучшие игроки, выбранные дирекцией ИИХФ

 Вратарь:  Марк Дени
 Защитник:  Джо Корво
 Нападающий:  Алексей Морозов

Команда всех звезд, выбранная СМИ

 Вратарь:  Брайан Буше
 Защитники:  Крис Филлипс —  Марк Штрайт
 Нападающие:  Сергей Самсонов —  Кристиан Дюбе —  Майк Йорк

Ссылки 
 Хоккейный архив

1997 год в хоккее
Спорт в Швейцарии в 1996 году
Спорт в Швейцарии в 1997 году
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд
М
Международные спортивные соревнования в Женеве
Декабрь 1996 года
Январь 1997 года
Чемпионаты мира в Швейцарии